

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Shenandoah – fiume della Virginia e della Virginia Occidentale, che scorre nella Valle dello Shenandoah
 Shenandoah – città della Contea di Page, Iowa
 Shenandoah – census-designated place della Parrocchia di East Baton Rouge, Louisiana
 Shenandoah – borough della Contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Shenandoah – città della Contea di Montgomery, Texas
 Shenandoah – città della Contea di Page, Virginia
 Contea di Shenandoah – contea della Virginia

Nuova Zelanda 
 Shenandoah – fiume della West Coast

Storia 
 Campagna della Valle dello Shenandoah (1864) – operazioni militari della guerra di secessione americana

Cinema 
 Shenandoah – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Champion Film Company
 Shenandoah – cortometraggio del 1913 diretto da Kenean Buel
 Shenandoah - La valle dell'onore (Shenandoah) – film del 1965 diretto da Andrew V. McLaglen

Teatro 
 Shenandoah – musical del 1975, tratto dal film Shenandoah, la valle dell'onore

Musica 
 Shenandoah – gruppo musicale statunitense
 Oh Shenandoah o semplicemente Shenandoah – canzone popolare statunitense
 Shenandoah – canzone del cantante neozelandese Bill Morris

Aeronautica
 ZR-1 USS Shenandoah – dirigibile statunitense